unipolar, auch monopolar, steht für:
 eine Weltordnung, bei der ein Staat alle anderen dominiert, siehe Polarität (Internationale Beziehungen)

Elektrotechnik: 
 ein Seekabel mit nur einer Leitung, siehe Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung
 eine Form der elektrischen Signalübertragung, siehe Asymmetrische Signalübertragung
 die Erzeugung einer elektrischen Spannung mittels der Lorentzkraft, siehe Unipolarinduktion
 ein Transistor, bei dem nur ein Ladungstyp am elektrischen Strom beteiligt ist, siehe Feldeffekttransistor

Medizin:
 ein Herzschrittmacher, der nur eine Elektrode zum Herz führt, siehe Herzschrittmacher #Elektrode
 eine Nervenzelle mit nur einem Axon und keinen Dendriten, siehe Unipolare Nervenzelle

Siehe auch:
 Bipolar